Inlandsbanan è una linea ferroviaria della Svezia, lunga 1288 km, che collega Kristinehamn a Gällivare.

Storia
Nel 1937 entra in funzione la linea ferroviaria, anche se il progetto di costruire un collegamento che passasse per il centro del Paese è della fine del XIX secolo. L'idea di sviluppare tale sistema di trasporto, in una zona ancora molto selvaggia per quei tempi, era finalizzata a creare un'opportunità di crescita economica in un ambiente in cui la popolazione era collocata su un territorio molto vasto. Vi era anche un'altra motivazione che spinse la politica svedese a promuovere il progetto: creare una linea ferroviaria più sicura, in caso di attacco militare, rispetto a quella che corre lungo la costa.

Galleria d'immagini

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Linee ferroviarie in Svezia